A 25 131-es számú mellékút egy rövid, alig fél kilométeres, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 

A 2517-es útból ágazik ki, annak harmadik kilométere közelében, Sajókápolna északnyugati szélén. Nagyjából délkelet felé vezet, a zsákfalunak számító település központjáig, Egressy utca néven. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 501 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25131